Nopaltepec es un topónimo de origen náhuatl que significa En el cerro de los nopales y puede referirse a:

Municipio de Nopaltepec, Municipio Estado de México.
Nopaltepec (estado de México), localidad del Estado de México, cabecera con el mismo nombre.
Nopaltepec (Veracruz), localidad del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.